Оксана Олеговна Базилевич (род. 26 февраля 1969, Рязань) — российская актриса театра и кино.

В 1991 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерская А. Кацмана и В. Фильштинского).

В 1991–1992 гг. – актриса Театра «На Литейном».

В 1993–2007 гг. — актриса театра «Фарсы» (Санкт-Петербург).
Принимала участие в спектаклях Государственного драматического театра на Литейном, Театра им. Ленсовета и театра им. В. Ф. Комиссаржевской. С 1991 года снимается в кино. Получила известность по роли Валентины Калитниковой в телесериале «Такая работа». Сыграла больше ста ролей в фильмах и телесериалах.

В 2008–2017 гг. – актриса Продюсерского центра «АРТ Питер».

С 2017 – актриса Театра им. В. Ф. Комиссаржевской.

Лауреат премии «Театрал» за роль Миссис Конвей в спектакле «Время и семья Конвей».  

Лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» (сезон 2012-2013) за спектакль «Ночь Гельвера» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской в номинации «Лучший актерский дуэт».  

Обладатель Приза зрительских симпатий общества «Театрал»-2013 за спектакль «Ночь Гельвера».  

Лауреат премии «Золотой софит» (сезон 2021-2022) в номинации «Лучшая работа актрисы» за роль Лалалала в спектакле «Трепет моего сердца» Х.Левина (реж. А.Баргман)

Биография 
С детства мечтала стать актрисой. С четырёх лет показывала взрослым спектакли. Потом хотела быть певицей, балериной, хирургом. В старших классах на конкурсах «Алло, мы ищем таланты» была ведущей и артисткой — танцевала, солировала в вокальной группе, показывала фокусы.

Училась на филологическом факультете Рязанского педагогического института, но через год уехала в Ленинград, где поступила в ЛГИТМиК.

О своей учёбе Оксана рассказывает: «Студенткой я была шкодной, хулиганистой. Теперь уже никогда не узнаю, понимал ли Кацман, что я могла не прийти в институт не потому, что болела, а потому что: ну, у меня просто было не то расположение духа. Если ты пропустил занятие, то должен был подготовить творческое извинение. На моём счету их было больше, чем у сокурсников. Однажды за какую-то провинность Кацман выставил меня за дверь. Через пять минут надо было зайти и сказать: „Аркадий Иосифович, извините, я больше не буду“. Я же вышла и ушла на неделю. Кацман сказал: „Передайте Оксане, если она не придёт, я её выгоню“. Я сделала творческое извинение. Привела настоящего милиционера. Он меня как бы притащил за шкирку: „Эта хулиганка разбила машину, сделала это, это, это“. Наши занятия часто посещали слушатели курсов повышения квалификации. И Кацман попросил: „Оксана, повторите, пожалуйста, творческое извинение“. „Простите, Аркадий Иосифович, а где же я вам настоящего милиционера найду?!“. „Повторите!“ Я пошла искать милиционера: А вообще-то у нас с Аркадием Иосифовичем были очень хорошие отношения. И курс у нас был замечательный!».

Личная жизнь 
Была замужем за Иваном Воропаевым, сыном Аллы Осипенко и Геннадия Воропаева. Сын — Даниил Воропаев, учится в Институте культуры.

Театральные работы

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской 
«Ночь Гельвера», реж. А. Баргман — Она

«Трепет моего сердца», реж. А. Баргман — Лалалала, возлюбленная Ламки

«Сон в летнюю ночь», реж. А. Морфов — Титания, Ипполита

«Мыльные ангелы», реж. А. Морфов — Хуана

«Татарин маленький», реж. А. Злобин

Театр «Фарсы» 
«Гамлет», реж. В. Крамер — Офелия

«Вохляки из Голоплеков», реж. В. Крамер — Долорес

«Село Степанчиково и его обитатели», реж. В. Крамер — Настя

«Фантазии, или Шесть персонажей в ожидании ветра», реж. В. Крамер — Девочка с мечтой

«Стриптиз», реж. В. Крамер — Рука

Театр «На Литейном» 
«Король Лир», реж. Г. Тростянецкий — Корделия

«Пять вечеров», реж. В. Сенин — Тамара

Театр эстрады им. А. И. Райкина 
«Феномены», реж. А. Синотов — Елена

Театр «Приют комедианта» 
«Иллюзии», реж. А. Баргман — Вторая женщина

Такой театр 
«Время и семья Конвей», реж. А. Баргман — Миссис Конвей

Проект «Театральный марафон» 
«Осенний покер», реж. А. Синотов — Гвендолин

Театральное агентство «Арт-Питер» 
«Я должен убрать президента», реж. А. Синотов — Луиза

Театр им. Ленсовета 
«Заповедник», реж. В. Сенин — Патьяна

Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова

«Таланты и поклонники», реж. А. Баргман – Смельская

Проекты, антрепризы

Проект «Театральный марафон»: «Осенний покер», реж. А. Синотов –  Гвендолин

Проект В.Сенина: «Пять вечеров», реж. В.Сенин – Тамара

«Спасти рядового Гамлета», реж. С. Скоморохов и Ю.Стоянов – Гертруда

«Любовник моей жены мой лучший друг», реж. М. Апарцев – Жена

ФМД-Театр: День Достоевского

Космическое застолье «Достоевский Маскарад» (2014)

Уличный спектакль «В трактире на Кузнечном» (2016)

«Достоевский в цвете» (2017)

«Достоевский карнавал в Михайловском замке» (2021)

«1866/преступление/2022» (2022)

Совместные проекты

Совместный проект театра «Балтийский дом» и театра «Фарсы»:

«Безумный день, или Женитьба Фигаро», реж. В. Крамер – Марселина

Совместный проект театра «Фарсы», театра-фестиваля «Балтийский домо» (Италия):

«Суперфлю» (по пьесе Н.В.Гоголя «Женитьба»), реж. В. Крамер – Сваха

Спектакль-шоу «Поварецкие пляски», реж. В.Крамер

Фильмография 

  — Чекист — Валентина, жена Срубова
  — Рин. Легенда об иконе — эпизод
  — Анна Каренина — Варвара
 1997 — Американка — Антонина, старшая сестра Лёшки
  — Агент национальной безопасности — 2 — Элла (15 серия «Смертник»)
 2000 — Тайны следствия — Лариса
 2000 — Вовочка — мать Любочка
  — Улицы разбитых фонарей — Элла
 2001 — Убойная сила — Жанна Юрьевна
 2001 — Механическая сюита — стриптизёрша Ася
 2001 — Ключи от смерти — жена Забусова
 2001 — Спецотдел — Эльвира Станиславовна 
 2002 — У нас все дома — агент риелторской конторы 2002 — Агентство «Золотая пуля» — Инга 2002 — Нож в облаках — Тамара Монтесума
 2002 — Недлинные истории — Маша, жена Ребротёсова
  — Особенности национальной политики — переводчица
 2003 — Улицы разбитых фонарей — Светлана
  — Женский роман — Людмила
 2004 — Шахматист — Маргарита Михайловна Ратникова
 2004 — На вираже — Алёна
 2004 — Принцесса и нищий — Лариса, привокзальная бомжиха
  — Риэлтор — Елена Павловна Грачёва
 2005 — Брежнев — ведущая концерта
 2005 — Братва — следователь Панаренко
  — Лабиринты разума — эпизод
 2006 — Травести — Котэк
 2006 — Секретные поручения — Лидия Николаевна
 2006 — Опера-2. Хроники убойного отдела — Ольга Дробышева
 2006 — Мечта — эпизод 2006 — Двойная фамилия — Марина Воздвиженская  — Поводырь — Марина 2007 — Любовь под надзором — Анна 2007 — Литейный, 4 (1-й сезон) — Светлана 2007 — Ирония судьбы. Продолжение — проводница в поезде 2007 — Варварины свадьбы — Аврора  — Холмы и равнины (Украина) — Наташа, мать Тани 2008 — Начать сначала. Марта (Россия, Украина) — Елена Власова, бывшая артистка 2008 — Куклы колдуна — Надежда Викторова 2008 — Каменская-5 — Зоя Семенцова, актриса 2008 — Гаишники (Россия, Украина) — Антонина Петровна  — Фокусник — Маргарита Ивановна 2009 — Стерва (Россия, Украина) — Зинаида 2009 — Смерть Вазир-Мухтара — Елизавета Алексеевна, кузина Грибоедова, жена Паскевича 2009 — Предлагаемые обстоятельства — Кристина, подруга Аллы 2009 — Одержимый — Наталья Владиленовна Губанова, жена депутата 2009 — История зэчки — Ирина Соболь, политзаключённая 2009 — Ещё не вечер — Марина Кравченко, бывшая медсестра из Афгана 2009 — Брачный контракт — Алина Вениаминовна  — Фокусник-2 — Ирина 2010 — Прощай, «макаров»! — Маша, жена Строева
 2010 — ППС — Вера Макарова
 2010 — Морские дьяволы-4 — Инна
 2010 — Золотой капкан — проститутка
 2010 — Военная разведка. Западный фронт — Барбара Квасневска («Баська»)
  — Сильная — Ирина Скобелева
 2011 — Коммуналка — Ольга, риэлтор
 2011 — В твоих глазах — Марина Евгеньевна Ковальская, пациентка Насти
 2011 — Беглец — Инга Тарасова, мачеха Кристины, мать Алика
 2011 — Небесный суд — учительница
  — Хвост — Светлана
 2012 — Хмуров — Маргарита Васильевна Стеблова, вдова криминального авторитета
 2012 — Один на всех — Елена Борисовна, бывшая жена Александрова
 2012 — Литейный (7-й сезон) — Инна Павловна, первая жена Олега
 2012 — Бездна — Ульяна Колыванова
  — Разведчицы — Стефания, телохранительница Терновецкого
 2013 — Сталинград — Томка
 2013 — Тайны следствия-13 — Эльмира Семёновна
 2013 — Двое с пистолетами — Елена Андреевна Лапшина
  — Снова один на всех — Елена Борисовна, бывшая жена Александрова
 2014 — Новогоднее счастье — Лидия Павловна
 2014 — Сердце Ангела — Анна Сергеевна Мухина, мать Оли
 2014 — Отпуск по ранению — Жужа, цыганка
  — Ленинград 46 — Мари Рочестер
  — Такая работа — Валентина Павловна Калитникова, полковник полиции, начальник убойного отдела/начальник УУР
 2016 — Sпарта — Марина Ивановна
 2016 — Куба — Изольда Сергеевна Хованская, ресторатор
  — Последняя статья журналиста — жена Штемберга
 2017 — Мост — Нина Андреевна Акимова
  — Мельник — Гульнара Сулеймановна Рахимова
 2018 — Акварели — Ирина
  — Алекс Лютый — Екатерина Мозговая, пластический хирург
  — Жди меня — Яновская
  — Шерлок в России — мадам Мануйлова
  — МУР-МУР — Тамара
  — Алиби — Ковалёва, директор ЗАГСа
  — Агент национальной безопасности — 6 — Ирина, врач
  — Ловец снов — Ариадна Георгиевна Казановская
  — Чайки — Ольга Малышева
  — Янычар — Танильдиз (Ольга)
  — Записки отельера #Гельвеция-2 (реж. Радда Новикова) 
  — Раневская — Алиса Коонен
  — Загляни ему в голову (реж. Валерия Ивановская) — Бокова
  — Катюша (реж. Илья Казанков) — певица
  — Наша мама - медиум, 3 сезон (реж. Елена Николаева) — Валентина Быстрова

Примечания

Ссылки